Giovan Francesco Pugliese (1789-1855), historien et juriste italien.
Emilio Pugliese (1811-1852), patriote et poète italien.
Emanuele Pugliese (1874-1967), général italien.
 Osvaldo Pugliese (1905-1995), pianiste et compositeur argentin.
 Oronzo Pugliese (1911-1990), entraîneur italien de football.
Nicola Pugliese (1944-2012), écrivain italien.
Marcelo Pugliese (1968-), athlète argentin.
Giovanni Pugliese Carratelli (1911-2010), historien de l’Antiquité italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien